Ташиев — фамилия; имеет женскую форму Ташиева.
 Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич (род. 1968) — киргизский политик и государственный деятель, экс-глава МЧС Киргизии.
 Ташиев, Кулназар — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.